Тиангуа:
 Тиангуа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Епархия Тиангуа — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Тиангуа, Бразилия. Входит в митрополию Форталезы.